Büyükköy steht für folgende türkischen Orte:
 Büyükköy (Çayeli), Kleinstadt in Çayeli, Rize
 Büyükköy (Korkuteli), Köy in Korkuteli, Antalya
 Büyükköy (İliç), Köy in İliç, Erzincan 
 Büyükköy (Üzümlü), Köy in Üzümlü, Erzincan
 Büyükköy (Akçadağ), Köy in Akçadağ, Malatya
 Büyükköy (Zara), Köy in Zara, Sivas
 Büyükköy (Ovacık), Köy in Ovacık, Tunceli